Адикаевка — село в Каменском районе Пензенской области России, относится к Головинщинскому сельсовету.

География 
Село расположено на берегу реки Чалбай в 8 км от административного центра сельсовета Головинщино и в 25 км на северо-запад от райцентра города Каменки.

История 
Впервые село упоминается в 1711 году, как «деревня дикаева мурз и мурзинских крестьян Завального стана Пензенского уезда на ручье Челбай».

В 1720 татарские мурзы согласились на крещение и были включены в сословие мелкого уездного дворянства.

В 1855 году была построена деревянная церковь во имя Архангела Михаила.

С 1860 года село стало волостным центром Нижнеломовского уезда.

В 1896 году была открыта церковноприходская школа.

1 марта 1918 года в селе установлена советская власть.

В 1955 году была в составе Кочетовского сельсовета Головинщинского района, в селе находилась центральная усадьба колхоза «Страна Советов». С 1956 года в составе Каменского района, в 1980-е годы в составе Головинщинского сельсовета.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, 98 % населения села составляют русские.

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Пензенская область)